Duhem ist der Familienname folgender Personen:

 Henri Duhem (1860–1941), französischer Landschaftsmaler und Schriftsteller
 Pierre Duhem (1861–1916), französischer Physiker und Wissenschaftstheoretiker sowie -historiker

Siehe auch:
 Duhem-Quine-These